Pro Velo (Belgique), association pour la promotion du vélo en Belgique.
 Pro Velo Suisse, association pour la promotion du vélo en Suisse.